La Nationalliga A 1990/91 fue la 94.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Temporada regular

Grupo por el título

Grupo por el ascenso/descenso

Grupo A

Grupo B

Referencias 
 RSSSF

1991
Fútbol en 1990
Fútbol en 1991
Suiza en 1990
Suiza en 1991